Mann steht für:

 Mann, männlicher erwachsener Mensch
 Ehemann, umgangssprachlich verkürzt, siehe Ehe #Bezeichnungen
 umgangssprachlich für den männlichen Partner einer eingetragenen Partnerschaft
 Mann (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Mann (Familie), deutsche Literaten- und Intellektuellenfamilie
 Mann (Rapper), US-amerikanischer Musiker (* 1991)
 Mann (Einheit), Gewichtseinheit, in verschiedenen islamischen Ländern verwendet
 Mann (Fachwerk), Form des Strebenkreuzes an Fachwerkgebäuden
 Mount Mann, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

 Mann Egerton, ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen

Inseln:
 alternative Schreibweise für die britische Insel Man, siehe Lord of Mann
 Mann (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls

Siehe auch:
 Mann River (Begriffsklärung)

 Manns
 Männer
 Maan
 Mahn
 Man
 Munn